Loivos peut désigner :
au Portugal :
Loivos, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Loivos da Ribeira, paroisse civile de la municipalité de Baião, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Loivos do Monte, paroisse civile de la municipalité de Baião, située dans le district de Porto et la région Nord.